Алекс Пок () — канадский композитор и дирижёр конца XX и начала XXI века, основатель Esprit Orchestra. Трёхкратный лауреат Премии лейтенант-губернатора Онтарио с Esprit Orchestra, лауреат Композиторской премии имени Луиса Эпплбаума (2003) и Премии Молсона (2007).

Биография 
Родился в 1945 году в Торонто. В 1970 году получил первую степень на музыкальном отделении Торонтского университета, а через год степень бакалавра педагогики. С 1970 по 1972 год посещал организованные Советом искусств Онтарио курсы композиции, на которых преподавали Карел Анчерл, Виктор Фельдбрилл и Бойд Нил, а в 1972—1973 годах Школу музыки Тохо Гакуэн в Токио. С 1973 года живёт в Ванкувере. Участвовал в создании нескольких композиторских организаций, до 1975 года преподавал в молодёжном музыкальном центре Куртенэ и до 1978 года в Ванкуверском общинном колледже. Дирижировал Ванкуверским молодёжным оркестром (1974—1978) и Национальным молодёжным оркестром Канады (1974—1980). В 1975 году газетой «Vancouver Sun» был назван музыкантом года в Ванкувере.

В 1978—1979 году Пок, получив грант от Совета Канады по искусству, отправляется учиться в Европу. По возвращении в Канаду он обосновался в Торонто. В течение нескольких лет он занимается в основном сочинением музыки для кино и живого исполнения. В 1983 году он становится основателем и первым дирижёром Esprit Orchestra, единственного крупного канадского симфонического оркестра (65 человек в основном составе), исполняющего исключительно новую музыку. С 1983 по 2008 год оркестр под руководством Пока исполнил более 70 новых произведений канадских композиторов разных поколений. В исполнении оркестра впервые в Канаде звучали новые произведения таких иностранных мастеров, как Джон Адамс, Луи Андриссен, Дьёрдь Лигети, Магнус Линдберг, Кшиштоф Пендерецкий, Тору Такемицу и Альфред Шнитке. Концерты Esprit Orchestra проходили в рамках олимпийского фестиваля искусств в Калгари в 1988 году, Международной музыкальной недели «Гаудеамус» в Нидерландах (1999) и Международного фестиваля новой музыки в Монреале (2005). Оркестр записал шесть дисков с фирмой CBC Records и саундтреки к фильмам Атома Эгояна и к фильму Дона Мак-Келлара «Последняя ночь» (последняя была написана самим Поком и его женой Алексиной Луи). Трижды (в 1996, 1998 и 2000 годах) оркестр удостаивался Премии лейтенант-губернатора Онтарио в области искусства.

Помимо Esprit Orchestra, Пок выступал с такими ведущими канадскими коллективами, как Торонтский, Монреальский и Ванкуверский симфонические оркестры, а также Ванкуверский оркестр CBC. С 1983 по 1989 год он был председателем Канадской лиги композиторов.

Творчество 

К 2008 году Алекс Пок создал более 60 концертных произведений, не считая музыки для кино и телевидения. Большинство его концертных работ были написаны на заказ (среди прочих, для CBC, Квебекского симфонического оркестра, Национального молодёжного оркестра, Ванкуверского общества современной музыки и кларнетиста Джеймса Кэмпбелла). Постоянное соприкосновение с современной музыкой в качестве дирижёра наложило отпечаток на его собственный стиль, в котором эклектичным образом сочетаются джаз, поп-музыка и этническая музыка. В разных произведениях Пока использованы мотивы балканского и ближневосточного музыкального фольклора и музыки гамеланов. Более поздние работы Пока, созданные в 1990-х и начале 2000-х годов, тяготеют к мультидисциплинарности, сочетая симфоническую музыку и танец («Прощание с раем», 1996) или оркестровую музыку, 16-канальный объёмный звук с использованием нескольких видеоэкранов и скульптуры из материи («Пьеса прикосновений», 2003).

Признание 
Помимо наград, завоеванных Esprit Orchestra, Алекс Пок удостоен ряда персональных наград и званий. В 1999 году Ассоциация музыкантов Торонто признала его музыкантом года. В 2002 году вместе с женой он получил престижную Композиторскую премию имени Луиса Эпплбаума, присуждаемую за создание музыки для кино и телевидения, а в 2007 году Премию Молсона, вручаемую ежегодно за большой вклад в области искусства и общественных наук. Жюри, присуждавшее Премию Молсона особо отметила заслуги Пока в приобщении молодёжи и поклонников традиционной симфонической музыки к новым стилям в музыке.

Саундтреки Пока дважды выдвигались на соискание национальных премий. В 1986 году на премию Ассоциации канадских кино-, теле- и радиоартистов (ACTRA) была выдвинута его музыка к анимационному фильму Blackberry Subway Jam, а в 1999 году его совместная работа с Алексиной Луи над музыкой к фильму «Последняя ночь» удостоилась номинации на кинопремию «Джини».

Примечания

Ссылки 
 Clifford Ford, Robin Elliott, Evan Ware. Alex Pauk (The Canadian Encyclopedia)
 Alex Pauk (Canadian Music Centre)
 Alex Pauk (Esprit Orchestra)

Лауреаты премии Молсона